Фалько́в — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Фальков, Арье (1919—2012) — советский политический заключенный.
 Фальков, Борис Викторович (1946—2010) — русский поэт и прозаик, пианист.
 Фальков, Валерий Николаевич (род. 1978) — министр науки и высшего образования Российской Федерации.
 Фальков, Ефим Степанович (1836—1865) — российский агроном.
 Фальков, Михаил (1977—2014) — израильский политический консультант.

Топоним 
 Фальков — село в Черновицкой области Украины.